Corvisart er et franskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Jean-Nicolas Corvisart (1755-1821), fransk læge, livlæge hos Napoleon 1.
 Lucien Corvisart (1824-1882), fransk læge, livlæge hos Napoleon 3.
 Charles Corvisart (1857-1939), fransk general